Shakira beschreibt:

die kolumbianische Pop-Rock-Sängerin und Songwriterin, siehe Shakira
ihr gleichnamiges Album, siehe Shakira (Album)
das ehemalige guyanisch-britische Model, siehe  Shakira Caine
einen weiblichen Vornamen, siehe Shakira (Vorname)